Eslöv is een Zweedse gemeente in Skåne. De gemeente behoort tot de provincie Skåne län. Ze heeft een totale oppervlakte van 426,5 km² en telde 29.740 inwoners in 2004.

Plaatsen 

Gemeente in Skåne län